Ел Видрио има више значења:

 Ел Видрио (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Видрио (Санта Круз Зензонтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику